Kaire ist ein estnischer weiblicher Vorname.

Namensträgerinnen 

 Kaire Kaljurand (* 1974), estnische Fußballspielerin
 Kaire Leibak (* 1988), estnische Leichtathletin
 Kaire Palmaru (* 1984), estnische Fußballspielerin

Im Familiennamen 
 Jaimee Kaire-Gataulu (* 1987), neuseeländische Schauspielerin

Einzelnachweise 

Weiblicher Vorname